Rauka ist:

 der von ihm nach seiner Auswanderung nach Kanada abgewandelte Nachname von Helmut Rauca
 die Bezeichnung für Säulen aus Riffkalkstein, siehe Stromatoporen#Riffe_im_Silur

Siehe auch:
 Rauca